Капуцини — чернечий орден.
 Капуцини (Cebus) — рід мавп.
 Капуцини (Tropaeolum) — рослини, те ж, що й красоля.
Капуцини - айстри (волинський говір)

Див. також 
 Каптур
 Капучине
 Капучино